Kingsley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kingsley Township (North Dakota)
 Kingsley Township (Pennsylvania)